Lista liderów sezonu regularnego NBA w skuteczności rzutów z gry – poniższa lista zawiera nazwiska koszykarzy, którzy zostali liderami NBA skutecznych rzutów z gry w kolejnych sezonach.

W koszykówce, rzut z gry do każdy kosz uzyskany z gry poza rzutem wolnym. Liderem National Basketball Association (NBA) w skuteczności rzutów z gry zostaje zawodnik z najwyższą skutecznością rzutów, uzyskanych w danym sezonie. Aby zostać sklasyfikowanym na liście najskuteczniej rzucających zawodników zawodnik musiał trafić co najmniej 300 rzutów z gry. Te kryteria obowiązują od sezonu 1974–75, wyłączając skrócone rozgrywki 1998–99 oraz 2011–12.

Najwięcej tytułów lidera NBA w skuteczności rzutów z gry, podczas całej kariery w tej lidze, uzyskał Shaquille O’Neal (10), tuż za nim uplasował się Wilt Chamberlain (9), następnie DeAndre Jordan (5), Artis Gilmore (4) i Neil Johnston (3). Po dwa tytuły zanotowali na swoim koncie Alex Groza, Ed Macauley, Ken Sears, Johnny Green, Cedric Maxwell, Kevin McHale, Buck Williams, Gheorghe Mureșan oraz Rudy Gobert (stan na zakończenie rozgrywek 2020/2021).

Liderzy w skuteczności rzutów z gry 
(Stan na zakończenie rozgrywek 2020/2021)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Field Goal Pct 

Statystyki NBA
Strony przeglądowe – koszykówka